Pressstoff steht für
 Bakelit, Kunststoff
 Pressstoff (Kunstleder)